Nickerie peut désigner :
 District de Nickerie 
 Rivière Nickerie 
 Nieuw Nickerie, la deuxième plus grosse ville du Suriname après Paramaribo,